Tom Roses Pond kan verwijzen naar twee vlak bij elkaar gelegen meren op het Canadese eiland Newfoundland:

 Tom Roses Pond (noord)
 Tom Roses Pond (zuid)